Stormbirds:

 Stormbirds — второй студийный альбом немецкой группы EverEve.
 Stormbirds — компьютерная игра в жанре авиасимулятора.